L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck s'impose en finale du simple, Ekaterina Alexandrova et Vera Zvonareva celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Russe Margarita Gasparyan, de l'Allemande Tatjana Maria et des Slovaques Magdaléna Rybáriková et Anna Karolína Schmiedlová. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Kozlova, Anna Blinkova, Olga Danilović et Fiona Ferro.

Lauréates 
En simple, la tenante du titre Alison Van Uytvanck remporte le tournoi pour la deuxième fois de suite, en s'imposant en finale face à Markéta Vondroušová. Il s'agit de son  en simple.

En double, Ekaterina Alexandrova et Vera Zvonareva remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Fanny Stollár et Heather Watson. Il s'agit de leur  et  respectif en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Budapest
Sport en Hongrie en 2019
Tennis en février 2019